Payette kan syfta på:

 Julie Payette (1963–), astronaut
 Payette, Idaho – en stad i USA
 Payette (flod) – en biflod till Snake River

Se även 
 Payette County